Crockett (Californië), een plaats in Contra Costa County in Californië
 Crockett (Texas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas